Лос Беленес има више значења:

 Лос Беленес (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Беленес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Беленес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику